Pradelles ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

Pradelles (Haute-Loire) im Département Haute-Loire
Pradelles (Nord) im Département Nord
Pradelles-Cabardès im Département Aude
Pradelles-en-Val im Département Aude

Pradelles als Personenname:

Hippolyte Pradelles (1824–1912), französischer Porträtmaler

Siehe auch:
Pradelle (Begriffsklärung)
Pradel